Гуннар Хампус Несстрём (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Вернаму».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Смедбю». В 2011 году начал привлекаться к тренировкам с основным составом и один раз попал в заявку на матч второго дивизиона, но на поле не появился. Впервые вышел на поле 7 сентября 2013 года в домашней встрече с «Арамейск-Сюрианска», когда он вышел на поле за семь минут до окончания встречи. В 2015 году провёл сезон в «Линдё», сыграв 20 матчей.

В марте 2016 года перешёл в «Слейпнер». В его составе провёл два сезона. По итогам 2017 года был номинирован на звание лучшего полузащитника в Дивизионе 2. В январе 2018 года после нескольких недель тренировок с командой перебрался в «Сюльвию». Вместе с клубом вышел в первый дивизион, где провёл три сезона. В общей сложности в составе клуба сыграл более ста игр, забив пять мячей.

9 февраля 2022 года присоединился к новичку Алльсвенскана — «Вернаму». Первую игру в футболке нового клуба провёл 20 февраля в матче группового этапа кубка страны против «Энгельхольма», появившись на поле во втором тайме вместо Нетинью. 3 апреля 2022 года в матче первого тура с «Гётеборгом» дебютировал за клуб в чемпионате Швеции. Несстрём в конце второго тайма заменил Виллиама Кенндаля.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Слейпнер»
Игроки ФК «Сильвия»
Игроки ФК «Вернаму»